Esistono più comuni francesi con questo nome

 Allainville – Eure-et-Loir
 Allainville – Yvelines